Karl Kipp ist der Name folgender Personen:

* Karl Kipp (Sänger) (1896–1959), deutscher Sänger (Bariton) 
 Karl August Kipp (1911–1959), deutscher Widerstandskämpfer
 Karl-Heinz Kipp (1924–2017), deutscher Unternehmer
 Karl Theodor Kipp (1896–1963), deutscher Jurist